Bless Yo Trap — дебютный совместный микстейп американского рэпера Smokepurpp и канадского продюсера Murda Beatz. Он был выпущен 13 апреля 2018 на лейблах Alamo Records и Interscope Records. На микстейпе присутствуют гостевые участия от Lil Yachty, Offset и ASAP Ferg.

Микстейп был поддержан двумя синглами: «123» и «Do Not Disturb» при участии Lil Yachty и Offset.

Список композиций 
Адаптировано под BMI.

Примечания
  неуказанные сопродюсеры.

Чарты

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Хип-хоп-альбомы
Микстейпы 2018 года
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы Smokepurpp